Rhodogune – matka króla perskiego Dariusza I
 Rhodogune – żona króla armeńskiego Orontesa I
 Rhodogune – córka króla Partów Mitrydatesa I i żona Demetriusza II Nikatora
 Rodogunda – tragedia Pierre'a Corneille'a osnuta wokół losów Rhodogune partyjskiej

Strony ujednoznaczniające